Unter dem Titel Wild Women wurden mehrere Filme veröffentlicht:
 Wild Women (1918), US-amerikanischer Stummfilm aus dem Jahr 1918 von John Ford
 Wild Women (1951), US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1951 von Norman Dawn
 Alternativer Titel von Wild Woman (La isla de las vírgenes ardientes), spanischer Abenteuerfilm aus dem jahr 1978 von Miguel Iglesias Bonns
 Fernsehtitel von Strippers from Another World, US-amerikanischer Erotikfilm aus dem Jahr 2013